CDN hace referencia a varios artículos:

Política 
 Convención sobre los Derechos del Niño.
 Convergencia de Demócratas de Navarra, partido político español.
 Campaña para el Desarme Nuclear, organización pacifista.

 Cultura y deporte 
 Centro Dramático Nacional, teatro nacional español.

 Informática 
 Content Delivery Network'''.